Paweł Kikowski (ur. 27 kwietnia 1986 w Kołobrzegu) – polski koszykarz występujący na pozycjach rzucającego obrońcy i niskiego skrzydłowego, były reprezentant kraju, obecnie zawodnik Spójni Stargard.

W czerwcu 2014 podpisał dwuletnią umowę z klubem Wilków Morskich Szczecin. 18 kwietnia 2017 został zawodnikiem włoskiego Betaland Capo d'Orlando. 13 lipca 2017 podpisał kolejną w swojej karierze umowę z zespołem Kinga Szczecin. 21 czerwca 2018 przedłużył umowę z klubem Kinga do 2021. 18 sierpnia 2022 podpisał umowę z zespołem Spójni Stargard.

Osiągnięcia 
Stan na 31 sierpnia 2022, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 Drużynowe
  Wicemistrz Słowenii (2010)
 Półfinalista Ligi Adriatyckiej (2010)
 Zdobywca 
 pucharu:
 Słowenii (2010)
 Polski (2009, 2014)
 Superpucharu Słowenii (2009)
 Awans do PLK ze Śląskiem Wrocław (2013)
 Uczestnik rozgrywek EuroChallenge (2010/11)

 Indywidualne
 MVP:
 sezonu I ligi polskiej (2013)
 kolejki EBL (3 – 2019/2020, 15 – 2021/2022)
 Laureat nagród:
 Najlepszy Młody Zawodnik PLK (2008)
 Największy Postęp PLK (2008)
 Finalista konkursu rzutów za 3 punkty PLK (2009)
 Lider PLK w skuteczności rzutów wolnych (2015, 2017, 2019, 2020)
 Zaliczony do:
 I składu I ligi (2013)
 II składu EBL (2018 przez dziennikarzy)
 Zwycięzca konkursu wsadów U–21 zorganizowanego podczas meczu gwiazd PLK 2006
 Uczestnik:
 meczu gwiazd:
 U–21 polskiej ligi (2006)
 PLK (2008, 2009)
 Polska vs gwiazdy PLK (2009)
 PLK vs NBL (2013)
 konkursu rzutów za 3 punkty EBL (2019)

 Reprezentacja
 Uczestnik:
 kwalifikacji do Eurobasketu (2007)
 mistrzostw Europy U–20 dywizji B (2006 – 4. miejsce)

Statystyki

W rozgrywkach krajowych

W rozgrywkach międzynarodowych

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na realgm.com 
 Profil na plk.pl
 Statystyki zawodnika na plkhistory.ugu.pl

Linki zewnętrzne 
 Profil na polskikosz.pl 
 Profil na eurobasket.com 

Polscy koszykarze
Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Koszykarze Czarnych Słupsk
Koszykarze Kotwicy Kołobrzeg
Koszykarze Polpaku Świecie
Koszykarze Olimpiji Lublana
Koszykarze Orlandina Basket
Koszykarze Spójni Stargard
Koszykarze Wilków Morskich Szczecin
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Kołobrzegu